«Про меблі» — всеукраїнський рекламно-інформаційний журнал.

 Видання засноване 2004 року,
 періодичність — 10 раз на рік,
 формат — А4, обсяг — від 44 сторінок повноколірний друк,
 тираж — 2,5-6 тис. примірників.
 розповсюдження — безкоштовно
 Видавець: ПП Крупко І. Ф.
 Свідоцтво про реєстрацію КВ № 8988 від 23.07.2004 р.

Журнал розповсюджується кур'єрською службою — серед підприємців Львова та західної України, адресною розсилкою по Україні, а також в меблевих салонах та на виставках.

Журнал є діючим членом Української Асоціації Меблевиків та асоціації меблевих, деревообробних підприємств та організацій «Меблідеревпром», учасником та інформаційним спонсором регіональних і міжнародних виставоках Львів, Київ, Тернополь, Харків, Одеса, Донецьк.
З 1 січня 2011 року, даний проект ЗАКРИТО.

Посилання 
 http://www.promebli.com/index.html

Українськомовні журнали України
Видання про меблі
Рекламні видання
Друковані видання, закриті 2011
Друковані видання, засновані 2004